Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 1988 je bilo deseto Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki je potekalo 13. marca 1988 na Letalnici Heini Klopfer v Oberstdorfu, Zahodna Nemčija. Zlato medaljo je osvojil Ole Gunnar Fidjestøl, srebrno Primož Ulaga, bronasto pa Matti Nykänen.

Rezultati

Viri 
 Rezultati na fis-ski.com
 Rezultati na skokinarciarskie.pl

1988
1988 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Oberstdorf